Mihovljan je općina u Hrvatskoj, u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Zemljopis

Stanovništvo

Uprava

Povijest

Gospodarstvo

Poznate osobe

Spomenici i znamenitosti 

Kurija Rakoczy
Arheološko nalazište Strugača

Obrazovanje 
Osnovna škola s područnim školama.

Kultura 
KUD Mihovljan, djeluje već 6 godina s nekoliko sekcija: folklor, pjevački zbor, tamburaška sekcija, koja sadrži grupe po uzrastima. 2008. godine tamburaši su osvojili 3. mjesto na međunarodnom natjecanju u Belišću kraj Osijeka, a isto tako osvajaju najbolje pozicije na natjecanjima u županiji ali izvan nje.
Folklorni ansambl KUD-a je u 9. mjesecu 2010.godine imao priliku po prvi put nastupiti na državnoj smotri izvornog folklora "Vinkovačke jeseni" 2010. i tako obogatiti svoje iskustvo.
Često gostuju na smotrama koje su ponekad natjecateljskog karaktera.

Šport 
 NK Rudar Mihovljan

Vanjske poveznice 

Službene stranice

Općine u Krapinsko-zagorskoj županiji